CIW steht für:
 Chemieingenieurwesen
 Christen in der Wirtschaft
 Carnegie Institution of Washington
 Coalition of Immokalee Workers

ciw steht für:
 Chippewa (Sprache) (Südwestliches Ojibwe; ISO-639-3-Code), Regionalvarietät von Ojibwe (Sprache), Sprache der nordamerikanischen Chippewa

CIW